Sušica je lahko:

 sušica, jetika oziroma tuberkuloza
 sušica - rastlinka bolezen, ko se posušijo listi ali drugi deli rastline
 sušica - posušeno drevo

geografsko ime v Sloveniji:
 Sušica - naselje v občini Ivančna Gorica
 Sušica (Belca) - hudourniški gorski potok, pritok Belce
 Sušica (Krka) - potok skozi Dolenjske Toplice, pritok Krke
 Sušica (pri Podbočju) - potok, pritok Krke
 Sušica (Pivka) - pritok reke Pivke
Sušica (Sora) - pritok Sore, ki teče skozi Suho pri Škofji Loki
drugod:
 Sušica, Kruševac (Srbija)
 Sušica, Sjenica (Srbija)
 Sušica, Valjevo (Srbija)